Station Atocha, station in Madrid
Atochabrug, brug in Amsterdam, vernoemd naar het station
Atocha (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Atocha (Bolivia), een plaats in deze gemeente
 Atocha, verkorte naam van het schip Nuestra Señora de Atocha.